Грета Гъруиг () е американска киноактриса и кинорежисьорка.

Известна е най-вече с участието си в независими филми и като член на кинодвижението mumblecore. Често участва във филмите на режисьорите Джо Суонберг и Ноа Баумбах, като най-известните и роли са във филмите „Грийнбърг“ (2010) и „Франсис Ха“ (2012).

Прави дебюта си в мейнстрийм киното през 2011 г. във филма „Просто секс“, както и в „Артър“ (2011), където си партнира с Ръсел Бранд.

Филмография

Като режисьор 
 Лейди Бърд (2017) – Награда „Златен глобус“ за най-добър филм – комедия или мюзикъл
 Малки жени (2019)
 Барби (2023)

Като сценарист 
 Лейди Бърд (2017) – Номинации на Награди на филмовата академия на САЩ за режисура и най-добър сценарий
 Малки Жени (2019) – Номинация на Награди на филмовата академия на САЩ за най-добър адаптиран сценарий

Източници

Външни препратки 
 

Германци в САЩ
Американци от ирландски произход
Американски кинорежисьорки
Американски актриси
Родени в Сакраменто